Queimada puede hacer referencia a:
 Queimada, bebida gallega
 Queimada (Armamar), localidad portuguesa
 Queimada (película), filme de 1969
 Queimada Grande, isla de Brasil